Cette page contient les pages d'homonymie de Albas et Albás.

Toponyme 

 Albas, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Albas, commune française  du département du Lot, en région Occitanie.

Patronyme 

 José María Julián Mariano Escrivá Albás (1902-1975), fondateur de l'Opus Dei.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme hispanique